Büchel kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Büchel, Thüringen, ort och kommun, 
 Büchel, Rheinland-Pfalz, ort och kommun,